Приведённые здесь таблицы содержат сравнение многих FTP-клиентов, а также клиентов, использующих другие протоколы для передачи файлов. Эта статья не включает все существующие клиенты и необязательно содержит последнюю информацию. Если в примечании не указано иначе, то в сравнении участвует стабильная версия программы без расширений.

Общая информация 

Общая информация о клиентах: автор, лицензия, цена и прочее.

Поддержка операционных систем 
Операционные системы, под которыми может быть запущен тот или иной клиент.

Поддержка протоколов 
Информация о том, какие протоколы поддерживает тот или иной клиент. Внешние ссылки ведут к информации о поддержке в будущих версиях клиентов или расширениям, которые предоставляют такую функциональность.

Примечания 

FTP-клиенты